Lope de Aguirre puede hacer referencia a:

Lope de Aguirre, explorador español de América del siglo XVI.
Lope de Aguirre, traidor es una obra de teatro de José Sanchis Sinisterra.
Lope de Aguirre es una historieta de cómic escrita por Felipe Hernández Cava.
Lope de Aguirre, príncipe de la libertad es una novela histórica de Miguel Otero Silva.
La aventura equinoccial de Lope de Aguirre es una novela histórica de Ramón J. Sénder.
Aguirre, der Zorn Gottes es una película sobre Lope de Aguirre.